Christmas Tree может означать:
 Christmas Tree — один из первых компьютерных вирусов.
 Christmas Tree — песня Леди Гаги.

См. также 
 Новогодняя ёлка